Sisig (sumersko si-si\-[ig], akadsko Zaqīqu, slovensko 
duh ali prikazen) je bil sumerski bog sanj in sin boga sonca Utuja.  Omenjen je na enajsti tablici Iškar Zaqīqu (Sanjska knjiga), napisani v akadskem jeziku.

Rodoslovje sumerskih bogov

Sklica

Mezopotamska mitologija